Marc-Philippe Daubresse (né en 1953), homme politique français ;
 , athlète paralympique belge.